Джова́нни Риби́зи (; род. 17 декабря 1974, Лос-Анджелес) — американский актёр итальянского происхождения, продюсер.

Биография 
Родился  года в Калифорнии, в городе Лос-Анджелес. Его мать, Гей (в девичестве Landrum) является менеджером актеров и писателей, а его отец, Альберт Энтони Рибизи, музыкант.
В детстве актер получил от сверстников прозвище Ванни. В то время он снялся в одном из эпизодов «Женаты… с детьми» и в титрах был обозначен именно под этим именем — Ванни Рибизи. Является братом-близнецом актрисы Мариссы Рибизи и братом Джины Рибизи, актрисы озвучивания. Дед Рибизи был сыном фермеров из Сицилии. Рибизи отчасти итальянец (от своего деда по отцовской линии), а также он немецкого и английского происхождения.

Личная жизнь 
Рибизи был женат на Мэрайе О’Брайэн с 18 марта 1997 года по 3 ноября 2001. У пары родилась дочь Лючия в августе 1997 года. Её назвали в честь героини оперы итальянского композитора Доницетти «Лючия ди Ламмермур».

Рибизи, как и его сестра, приверженец Саентологической Церкви.
С 2009 года состоял в отношениях с Шарлин Маршалл (Cat Power), они жили вместе с 15-летней дочерью Джованни Лючией в Лос-Анджелесе.

В 2012—2015 годах Джованни Рибизи был женат на Агнесс Дин.

Карьера 
Рибизи начал свою карьеру на телевидении в роли гостя на нескольких шоу, в том числе «Женаты… с детьми», «Чудесные годы» и другие. Известность пришла к нему после участия в съемках третьего эпизода третьего сезона сериала «Секретные материалы» под названием «Д. П. О.» (в котором также снялся Джек Блэк). Также известен исполнением роли Фрэнка Буффе Младшего, брата Фиби Буффе (Лиза Кудроу) в телевизионном сериале «Друзья».  Рибизи снялся в одном эпизоде «Друзей» (2 сезон 6 серия) ещё не будучи известным как Фрэнк Буффе-младший. В эпизоде он сыграл неизвестного, кинувшего в кейс Фиби презерватив. Снялся в нескольких эпизодах «Меня зовут Эрл», был выдвинут в 2007 году на номинацию «Эмми».

Снялся в видеоклипе британской группы Keane — «Crystal Ball», который был выпущен по всему миру 21 августа 2006 года. Он появился с Вайноной Райдер и Джоном Рейли в клипе Jon Spencer Blues Explosion’S — «Talk About The Blues».

В сентябре 2008 года он выступал дважды в телесериале «Красавцы». В 2009 году снялся в роли Паркера Сэлфриджа в фильме «Аватар». С 2015 года играет главную роль в криминально-драматическом телесериале «Подлый Пит» компании Amazon Studios.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США